Thaddeus (en grec Θαδδαῖος, Thaddaios, de l'araméeen תדי) est un prénom. 

 William Thaddeus Coleman (né en 1920), juriste américain
 Thaddeus Bullard (né en 1977), catcheur américain
 Thaddeus Cahill (1867 – 1934), inventeur américain
 Thaddeus von Clegg, musicien et ingénieur américain d'origine allemande du 

 Thaddeus William Harris (1795 - 1856), entomologiste américain
 Thaddeus S. C. Lowe (1832 - 1913), scientifique américain
 Thaddeus Ma Daqin (en chinois simplifié 马达钦, en chinois traditionnel 馬達欽), (né en 1968), évêque catholique chinois
 Thaddeus McCotter (né en  1965), personnalité politique américaine
 Thaddeus Shideler (1883 - 1966), athlète américain spécialiste du 110 mètres
 Thaddeus Stevens (1792 - 1868), homme politique américain
 Thaddeus Young (né en 1988), joueur de basket-ball

Prénom
en:Thaddeus